Just in time (net op tijd) kan verwijzen naar::
 Just in time (logistiek), een logistieke methode voor voorraadbeheersing
 Just-in-time compilatie, een techniek voor het verbeteren van de prestatie van een softwareapplicatie
 Jeugd Interventieteam
 Just in Time (film), een film uit 1997 van Shawn Levy
 Just in Time (televisieserie), een Amerikaanse serie uit 1988
 Just in time (song), een song van Jule Styne